Niemcy:
 Grimmen – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Grimmen – dawne powiaty

Zobacz też:
 Kreis Grimmen
 Landkreis Grimmen